Serie A 1981-1982 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1981-1982 – edizione del campionato di hockey su pista italiano
 Serie A 1981-1982 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie A 1981-1982 – edizione del campionato di rugby a 15 italiano